Kalos – uczeń Dedala
 Kalos – model Daewoo/Chevroleta
 Kalos – fikcyjny region w świecie Pokémon